Le nom de Napierville peut faire référence à :

 Napierville, une municipalité du Québec située en Montérégie ;
 le comté de Napierville, un ancien comté municipal du Québec ;
 Napierville, un ancien district de l'Assemblée législative de la province du Canada ayant existé de 1854 à 1867 ;
 Napierville, une ancienne circonscription électorale du Québec ;
 Napierville, une ancienne circonscription électorale du Canada.

Voir aussi 
 Les Jardins-de-Napierville, une municipalité régionale de comté du Québec ;
 Saint-Cyprien-de-Napierville, une municipalité du Québec située en Montérégie ;
 Napierville-Laprairie, une ancienne circonscription électorale du Québec ;
 Laprairie—Napierville, une ancienne circonscription électorale du Canada ;
 Saint-Jean—Iberville—Napierville, une ancienne circonscription électorale du Canada.